Балбал:

 Балбал — тип каменной бабы.
 Балбал — село в Таласском районе Таласской области Киргизии.